Valladolid steht für:
 Valladolid (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Valladolid (Yucatán), Stadt in Mexiko
 Valladolid (Negros Occidental), Stadtgemeinde in der Provinz Negros Occidental auf den Philippinen
 Valladolid, Stadt in Spanien
 Valladolid (Zamora Chinchipe), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Palanda der ecuadorianischen Provinz Zamora Chinchipe
 Provinz Valladolid, nach dieser benannte Provinz in Spanien
 früherer Name der heutigen Stadt Morelia, Michoacán, Mexiko